Suvanto steht für:

 Suvanto (See), See in Finnland
 Suvanto (Pelkosenniemi), Dorf in der Gemeinde Pelkosenniemi, Finnland
 (1927) Suvanto, Asteroid des Hauptgürtels

Personen:
 Rafael Suvanto (1909–1940), finnischer Astronom
 Tauno Suvanto (1924–1974), finnischer Sprinter
 David Suvanto (* 1994), schwedischer Eishockeyspieler